Termín alternativní věda má více významů:
 Okrajová věda – myšlenky, které jsou vysoce spekulativní nebo se opírají o předpoklady, které již byly vyvráceny
 Pseudověda – tvrzení, přesvědčení nebo postupy, které se prohlašují za vědecké a faktické, ale přitom jsou neslučitelné se základními pravidly vědy
 Protověda – a) rané období dějin vědy, kdy se teprve rodila vědecká metoda, nebo b) vznikající věda, která sice ještě není zcela vědecká, ale později se může stát řádnou vědou.